Сталоне има више значења:
 Силвестер Сталоне
 Сејџ Сталоне
 Сталоне (Пјаченца)
 Сталоне (Ријети)